Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozgrywany był w dniach od 6-17 sierpnia 2016 w hali Riocentro.

Konkurencje 
 Mężczyźni i kobiety
 Singel
 Turniej drużynowy

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Brazylia jako gospodarz ma zapewnione miejsce w każdej konkurencji.
 Automatyczną kwalifikację w singlu uzyska 22 najlepszych zawodników i zawodniczek z rankingu światowego. Każdy kraj może wystawić maksymalnie dwóch zawodników, więc jeśli liczba ta zostanie przekroczona, wolne miejsca zajmą kolejni sportowcy z rankingu.
 Dodatkowe miejsca w singlu można uzyskać poprzez: Igrzyska europejskie (1 miejsce), Igrzyska panamerykańskie (1 miejsce), igrzyska afrykańskie (4 miejsca) oraz turnieje kwalifikacyjne (Afryka – 2 miejsca, Oceania – 3 miejsca, Ameryka Łacińska – 5 miejsc, Europa – 10 miejsc, Ameryka Północna – 3 miejsca dla mężczyzn i 2 dla kobiet, Azja – 11 miejsc).
 Miejsca w singlu otrzymają również członkowie zespołów, którzy nie zakwalifikowali się poprzez ranking lub zawody kontynentalne.
 Ostatnie dwa miejsca w singlu stanowić będą "dzikie karty".
 W zawodach drużynowych automatyczną kwalifikację wywalczą mistrzowie kontynentów.
 Pozostałe dziewięć miejsc w zawodach drużynowych zapełnione będzie zespołami z rankingu światowego.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Tenis stołowy na stronie igrzysk olimpijskich

Przypisy 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016